Динаджпур — многозначный термин.

 Динаджпур — город в Бангладеш.
 Динаджпур — округ в Бангладеш.
 Северный Динаджпур — округ в Западной Бенгалии.
 Южный Динаджпур — округ в Западной Бенгалии.